Фролево — название населённых пунктов:

Россия 
 Фролево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Фролево — деревня в Фировском районе Тверской области.